Борсе́тка или барсе́тка (от  «сумочка» или  «кошелёчек») — небольшая мужская сумка из кожи или кожезаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы.

Борсетки, типично итальянского дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 1990-х годов. Борсетки часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Распространена ассоциация борсеток с безвкусицей и «новорусским стилем» начала 1990-х годов.

См. также 
 Несессер

Примечания

Ссылки 
 Рожденные эволюцией, Cosmopolitan 
 Мужская сумочка борсетка и стиль
 Барсетка — мужской аксессуар стиля и практичности
 Борсетка или барсетка?

Сумки
Аксессуары
Мода XX века